La Serie B 2001-2002 è stata la 70ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 26 agosto 2001 e il 2 giugno 2002 e conclusa con la vittoria del , al suo terzo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Luís Oliveira (Como) con 23 reti.

Stagione 
La 70ª edizione del campionato cadetto vide la partecipazione di squadre illustri, tra cui la , il , il  e le retrocesse ,  e .

I piazzamenti validi per la promozione furono invece appannaggio delle meno quotate  (assente dal 1988-89),  (la cui ultima apparizione risaliva al 1963-64),  ed . Caddero in C1 il , la , il  e la : in estate, gli umbri furono tuttavia ripescati per il fallimento della  (già retrocessa sul campo dalla Serie A).

Tra le "grandi" il miglior risultato fu del Napoli, che giunse quinto; Fra le altre rappresentanti del Sud, il   raggiunse la salvezza al primo anno di cadetteria dal 1997, mentre la Salernitana, allenata da Zeman, terminò sesta insieme al Bari (53 punti)

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 2002-2003.
      Retrocesso in Serie C1 2002-2003.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Nota:
La Ternana è stata poi ripescata in Serie B 2002-2003 a causa del fallimento della Fiorentina.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Como (22)
 Minor numero di sconfitte: Modena (6)
 Migliore attacco: Empoli (60 gol fatti)
 Miglior difesa: Modena (23 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Modena (+35)
 Maggior numero di pareggi:' Ternana (18)
 Minor numero di pareggi: Como, Ancona e Cosenza (8)
 Maggior numero di sconfitte: Crotone (23)
 Minor numero di vittorie: Crotone (5)
 Peggiore attacco: Siena (35 gol fatti)
 Peggior difesa: Crotone (70 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Crotone (-26)

Individuali

Classifica dei marcatori 
fonte:

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni
 Italy 2001/02 - RSSSF.com

Calcio nel 2001
Calcio nel 2002
2001